Attwood steht für:

 Attwood (Victoria), Vorort von Melbourne
  Attwood Lake in Ontario, Kanada

Attwood ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Attwood (* 1987), englischer Rugbyspieler
 David Attwood (* 1952), englischer Filmemacher
 Paul Attwood (* 1969), britischer Bobsportler
 Richard Attwood (* 1940), britischer Automobilrennfahrer
 Teresa K. Attwood (* 1959), britische Bioinformatikerin

 Tony Attwood (* 1952), britischer Psychologe

Siehe auch:
 Atwood